|-
|(17501)||1992 FG|| align=right|14,1|| align=right|2,265|| align=right|0,153|| align=right|6,16|| align=right|3,409||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17502)||1992 FD1|| align=right|15,3|| align=right|2,279|| align=right|0,120|| align=right|4,21|| align=right|3,440||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17503)||1992 FK1|| align=right|14,6|| align=right|2,282|| align=right|0,249|| align=right|22,15|| align=right|3,447||MBA||26. marec 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(17504)||1992 GB2|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,085|| align=right|3,69|| align=right|3,445||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17505)||1992 GO2|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,137|| align=right|3,23|| align=right|3,619||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17506)||1992 GW4|| align=right|15,2|| align=right|2,319|| align=right|0,103|| align=right|7,23|| align=right|3,532||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17507)||1992 HH5|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,212|| align=right|3,28|| align=right|3,542||MBA||24. april 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|17508 Takumadan||1992 JH|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,223|| align=right|3,30|| align=right|3,628||MBA||3. maj 1992||Geisei||T. Seki
|-
|17509 Ikumadan||1992 JR|| align=right|14,2|| align=right|2,320|| align=right|0,254|| align=right|8,13|| align=right|3,533||MBA||4. maj 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(17510)||1992 PD6|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,072|| align=right|3,50|| align=right|3,697||MBA||1. avgust 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|(17511)||1992 QN|| align=right|17,1|| align=right|1,191|| align=right|0,360|| align=right|9,59|| align=right|1,299||APL||29. avgust 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin; J. Alu
|-
|(17512)||1992 RN|| align=right|13,2|| align=right|2,342|| align=right|0,234|| align=right|8,16|| align=right|3,584||MBA||4. september 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(17513)||1992 UM|| align=right|14,4|| align=right|2,562|| align=right|0,162|| align=right|6,97|| align=right|4,099||MBA||19. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17514)||1992 UA1|| align=right|13,8|| align=right|2,606|| align=right|0,179|| align=right|14,80|| align=right|4,207||MBA||19. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17515)||1992 UT1|| align=right|13,7|| align=right|2,520|| align=right|0,148|| align=right|4,60|| align=right|3,999||MBA||21. oktober 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(17516)||1992 UZ6|| align=right|13,8|| align=right|2,537|| align=right|0,180|| align=right|3,78|| align=right|4,039||MBA||28. oktober 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(17517)||1992 WZ3|| align=right|14,1|| align=right|2,569|| align=right|0,117|| align=right|12,27|| align=right|4,116||MBA||21. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|17518 Redqueen||1992 YD|| align=right|13,4|| align=right|2,628|| align=right|0,076|| align=right|16,43|| align=right|4,260||MBA||18. december 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(17519)||1992 YE2|| align=right|12,9|| align=right|2,651|| align=right|0,118|| align=right|11,88|| align=right|4,314||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(17520)||1993 BX2|| align=right|12,9|| align=right|2,613|| align=right|0,178|| align=right|12,48|| align=right|4,222||MBA||23. januar 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17521)||1993 BR4|| align=right|14,2|| align=right|2,814|| align=right|0,061|| align=right|00,97|| align=right|4,721||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(17522)||1993 BL7|| align=right|13,9|| align=right|2,756|| align=right|0,070|| align=right|2,87|| align=right|4,574||MBA||23. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17523)||1993 FX2|| align=right|14,5|| align=right|2,894|| align=right|0,104|| align=right|3,21|| align=right|4,921||MBA||23. marec 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17524)||1993 FS4|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,132|| align=right|2,40|| align=right|5,498||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17525)||1993 FH5|| align=right|13,5|| align=right|2,875|| align=right|0,036|| align=right|2,85|| align=right|4,875||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17526)||1993 FV5|| align=right|14,0|| align=right|3,121|| align=right|0,152|| align=right|2,61|| align=right|5,514||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17527)||1993 FC14|| align=right|12,8|| align=right|3,119|| align=right|0,226|| align=right|16,06|| align=right|5,506||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17528)||1993 FX14|| align=right|14,2|| align=right|3,001|| align=right|0,097|| align=right|11,13|| align=right|5,198||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17529)||1993 FJ23|| align=right|13,8|| align=right|2,879|| align=right|0,090|| align=right|12,92|| align=right|4,883||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17530)||1993 FZ23|| align=right|13,0|| align=right|3,130|| align=right|0,221|| align=right|16,58|| align=right|5,537||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17531)||1993 FU25|| align=right|13,7|| align=right|2,809|| align=right|0,092|| align=right|2,31|| align=right|4,707||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17532)||1993 FD34|| align=right|14,6|| align=right|2,987|| align=right|0,081|| align=right|9,77|| align=right|5,162||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17533)||1993 FR36|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,136|| align=right|2,29|| align=right|5,459||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17534)||1993 FB40|| align=right|14,2|| align=right|2,972|| align=right|0,169|| align=right|1,70|| align=right|5,122||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17535)||1993 FF40|| align=right|13,5|| align=right|2,993|| align=right|0,050|| align=right|10,75|| align=right|5,177||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17536)||1993 FM40|| align=right|15,1|| align=right|3,091|| align=right|0,164|| align=right|2,29|| align=right|5,434||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17537)||1993 FN40|| align=right|13,1|| align=right|2,934|| align=right|0,088|| align=right|2,76|| align=right|5,024||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17538)||1993 FZ44|| align=right|14,2|| align=right|2,894|| align=right|0,108|| align=right|2,09|| align=right|4,922||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17539)||1993 FR46|| align=right|14,0|| align=right|3,007|| align=right|0,058|| align=right|2,17|| align=right|5,214||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17540)||1993 FX81|| align=right|12,5|| align=right|2,941|| align=right|0,125|| align=right|6,62|| align=right|5,044||MBA||18. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17541)||1993 OL5|| align=right|16,8|| align=right|2,245|| align=right|0,145|| align=right|00,49|| align=right|3,363||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17542)||1993 OW6|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,168|| align=right|3,79|| align=right|3,402||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17543)||1993 PA3|| align=right|13,1|| align=right|3,232|| align=right|0,112|| align=right|17,99|| align=right|5,809||MBA||14. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(17544)||1993 RF2|| align=right|14,2|| align=right|2,259|| align=right|0,184|| align=right|4,81|| align=right|3,396||MBA||15. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17545)||1993 RZ3|| align=right|15,0|| align=right|2,301|| align=right|0,143|| align=right|3,71|| align=right|3,490||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17546)||1993 SB2|| align=right|14,5|| align=right|2,210|| align=right|0,129|| align=right|4,58|| align=right|3,285||MBA||19. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17547)||1993 SN2|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,157|| align=right|1,95|| align=right|3,573||MBA||21. september 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(17548)||1993 SX6|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,053|| align=right|4,98|| align=right|3,487||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17549)||1993 TW12|| align=right|14,5|| align=right|2,316|| align=right|0,116|| align=right|6,81|| align=right|3,525||MBA||13. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(17550)||1993 TO18|| align=right|15,0|| align=right|2,403|| align=right|0,147|| align=right|3,00|| align=right|3,725||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17551)||1993 TZ31|| align=right|14,7|| align=right|2,314|| align=right|0,119|| align=right|9,18|| align=right|3,519||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17552)||1993 TZ36|| align=right|15,5|| align=right|2,290|| align=right|0,149|| align=right|5,44|| align=right|3,465||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17553)||1993 UQ5|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,117|| align=right|6,78|| align=right|3,499||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17554)||1993 VY|| align=right|13,9|| align=right|2,277|| align=right|0,194|| align=right|25,09|| align=right|3,435||MBA||9. november 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(17555)||1993 VC5|| align=right|15,4|| align=right|2,373|| align=right|0,325|| align=right|21,63|| align=right|3,655||MBA||4. november 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(17556)||1993 WB|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,184|| align=right|1,74|| align=right|3,561||MBA||16. november 1993||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(17557)||1994 AX|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,192|| align=right|2,18|| align=right|3,811||MBA||4. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17558)||1994 AA1|| align=right|14,2|| align=right|2,394|| align=right|0,103|| align=right|4,42|| align=right|3,703||MBA||4. januar 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(17559)||1994 AR1|| align=right|14,2|| align=right|2,368|| align=right|0,131|| align=right|10,51|| align=right|3,643||MBA||8. januar 1994||Dynic||A. Sugie
|-
|(17560)||1994 AD3|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,220|| align=right|3,82|| align=right|3,625||MBA||14. januar 1994||Sormano||C. Gualdoni; A. Testa
|-
|(17561)||1994 AE11|| align=right|14,8|| align=right|2,482|| align=right|0,149|| align=right|4,74|| align=right|3,909||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17562)||1994 BG4|| align=right|14,4|| align=right|2,381|| align=right|0,071|| align=right|6,02|| align=right|3,673||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|17563 Tsuneyoshi||1994 CC1|| align=right|13,0|| align=right|2,678|| align=right|0,218|| align=right|10,36|| align=right|4,382||MBA||5. februar 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(17564)||1994 CQ1|| align=right|14,6|| align=right|2,405|| align=right|0,194|| align=right|3,71|| align=right|3,728||MBA||7. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17565)||1994 CG2|| align=right|13,8|| align=right|2,615|| align=right|0,121|| align=right|14,83|| align=right|4,227||MBA||12. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17566)||1994 CE11|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,152|| align=right|2,64|| align=right|4,085||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17567)||1994 GP|| align=right|12,8|| align=right|2,786|| align=right|0,153|| align=right|8,72|| align=right|4,649||MBA||5. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17568)||1994 GT8|| align=right|13,3|| align=right|2,688|| align=right|0,080|| align=right|27,91|| align=right|4,405||MBA||11. april 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(17569)||1994 LB8|| align=right|13,5|| align=right|2,548|| align=right|0,100|| align=right|16,60|| align=right|4,067||MBA||8. junij 1994||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(17570)||1994 NQ|| align=right|14,0|| align=right|2,360|| align=right|0,278|| align=right|24,06|| align=right|3,625||MBA||6. julij 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(17571)||1994 PV|| align=right|13,0|| align=right|3,131|| align=right|0,159|| align=right|6,24|| align=right|5,538||MBA||14. avgust 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17572)||1994 PX11|| align=right|14,1|| align=right|2,908|| align=right|0,073|| align=right|1,08|| align=right|4,958||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17573)||1994 PJ13|| align=right|13,6|| align=right|3,204|| align=right|0,158|| align=right|1,29|| align=right|5,734||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17574)||1994 PT13|| align=right|13,7|| align=right|3,009|| align=right|0,085|| align=right|10,32|| align=right|5,219||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17575)||1994 PQ14|| align=right|14,1|| align=right|3,112|| align=right|0,100|| align=right|4,01|| align=right|5,488||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17576)||1994 PL25|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,058|| align=right|11,03|| align=right|5,358||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17577)||1994 PD38|| align=right|13,7|| align=right|3,102|| align=right|0,156|| align=right|7,60|| align=right|5,464||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17578)||1994 QQ|| align=right|13,3|| align=right|2,876|| align=right|0,098|| align=right|9,94|| align=right|4,876||MBA||16. avgust 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|17579 Lewkopelew||1994 TQ16|| align=right|15,3|| align=right|2,349|| align=right|0,141|| align=right|7,08|| align=right|3,600||MBA||5. oktober 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(17580)||1994 VV|| align=right|13,1|| align=right|2,647|| align=right|0,063|| align=right|21,12|| align=right|4,305||MBA||3. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17581)||1994 VE1|| align=right|13,5|| align=right|2,552|| align=right|0,162|| align=right|2,45|| align=right|4,077||MBA||4. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17582)||1994 WL|| align=right|13,6|| align=right|2,360|| align=right|0,137|| align=right|7,50|| align=right|3,625||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17583)||1994 WV2|| align=right|13,0|| align=right|2,280|| align=right|0,203|| align=right|5,12|| align=right|3,443||MBA||30. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17584)||1994 XF1|| align=right|13,8|| align=right|2,469|| align=right|0,158|| align=right|8,45|| align=right|3,880||MBA||6. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17585)||1994 YC4|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,175|| align=right|1,58|| align=right|3,676||MBA||31. december 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17586)||1995 AT2|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,037|| align=right|2,79|| align=right|3,258||MBA||10. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17587)||1995 BD|| align=right|12,4|| align=right|3,398|| align=right|0,124|| align=right|10,10|| align=right|6,264||MBA||20. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17588)||1995 BH2|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,188|| align=right|2,10|| align=right|3,538||MBA||30. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17589)||1995 BR10|| align=right|14,6|| align=right|2,322|| align=right|0,101|| align=right|7,25|| align=right|3,539||MBA||29. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17590)||1995 CG|| align=right|15,2|| align=right|1,961|| align=right|0,076|| align=right|24,49|| align=right|2,746||MBA||1. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17591)||1995 DG|| align=right|12,2|| align=right|3,133|| align=right|0,212|| align=right|17,01|| align=right|5,543||MBA||20. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17592)||1995 DR|| align=right|14,6|| align=right|2,439|| align=right|0,142|| align=right|6,96|| align=right|3,809||MBA||22. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17593)||1995 DV|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,152|| align=right|4,91|| align=right|3,813||MBA||20. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17594)||1995 DX5|| align=right|12,6|| align=right|3,134|| align=right|0,055|| align=right|12,30|| align=right|5,548||MBA||23. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17595)||1995 EO|| align=right|15,0|| align=right|2,290|| align=right|0,101|| align=right|3,22|| align=right|3,465||MBA||1. marec 1995||Kleť||Klet
|-
|(17596)||1995 EP1|| align=right|13,1|| align=right|2,860|| align=right|0,109|| align=right|11,90|| align=right|4,836||MBA||11. marec 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|17597 Stefanzweig||1995 EK8|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,075|| align=right|2,94|| align=right|3,764||MBA||4. marec 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(17598)||1995 KE2|| align=right|14,0|| align=right|2,197|| align=right|0,089|| align=right|6,78|| align=right|3,257||MBA||23. maj 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(17599)||1995 ON4|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,112|| align=right|2,78|| align=right|4,109||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|17600 Dobřichovice||1995 SO|| align=right|14,8|| align=right|2,996|| align=right|0,092|| align=right|10,12|| align=right|5,184||MBA||18. september 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(17601)||1995 SS|| align=right|15,5|| align=right|1,820|| align=right|0,065|| align=right|24,21|| align=right|2,455||MBA||19. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(17602)||1995 SO1|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,158|| align=right|21,26|| align=right|5,578||MBA||19. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(17603)||1995 SG5|| align=right|12,9|| align=right|2,789|| align=right|0,238|| align=right|16,60|| align=right|4,657||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17604)||1995 SO26|| align=right|13,6|| align=right|2,997|| align=right|0,058|| align=right|9,91|| align=right|5,187||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17605)||1995 SR26|| align=right|13,8|| align=right|2,879|| align=right|0,076|| align=right|1,71|| align=right|4,884||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17606)||1995 ST53|| align=right|14,2|| align=right|2,616|| align=right|0,298|| align=right|13,62|| align=right|4,230||MBA||28. september 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|17607 Táborsko||1995 TC|| align=right|14,3|| align=right|2,907|| align=right|0,019|| align=right|00,90|| align=right|4,956||MBA||2. oktober 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(17608)||1995 TN|| align=right|14,0|| align=right|3,055|| align=right|0,038|| align=right|10,40|| align=right|5,339||MBA||12. oktober 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(17609)||1995 UR|| align=right|14,2|| align=right|2,302|| align=right|0,207|| align=right|25,32|| align=right|3,492||MBA||18. oktober 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(17610)||1995 UJ1|| align=right|12,9|| align=right|2,982|| align=right|0,100|| align=right|10,11|| align=right|5,150||MBA||23. oktober 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|17611 Jožkakubík||1995 UP2|| align=right|13,4|| align=right|2,994|| align=right|0,060|| align=right|10,58|| align=right|5,179||MBA||24. oktober 1995||Kleť||Klet
|-
|17612 Whiteknight||1995 UW6|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,018|| align=right|8,44|| align=right|5,403||MBA||20. oktober 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(17613)||1995 UP7|| align=right|13,6|| align=right|2,562|| align=right|0,115|| align=right|5,49|| align=right|4,100||MBA||27. oktober 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17614)||1995 UT7|| align=right|13,5|| align=right|3,062|| align=right|0,048|| align=right|8,79|| align=right|5,357||MBA||27. oktober 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Chiavenna
|-
|(17615)||1995 UZ8|| align=right|13,3|| align=right|3,098|| align=right|0,189|| align=right|9,05|| align=right|5,453||MBA||30. oktober 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17616)||1995 UE15|| align=right|14,0|| align=right|3,133|| align=right|0,088|| align=right|4,11|| align=right|5,544||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17617)||1995 UD45|| align=right|12,2|| align=right|2,998|| align=right|0,159|| align=right|12,42|| align=right|5,189||MBA||28. oktober 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17618)||1995 VO|| align=right|12,6|| align=right|3,005|| align=right|0,055|| align=right|10,85|| align=right|5,209||MBA||4. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17619)||1995 VT|| align=right|11,9|| align=right|3,058|| align=right|0,041|| align=right|8,75|| align=right|5,347||MBA||1. november 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(17620)||1995 WY|| align=right|12,8|| align=right|3,054|| align=right|0,055|| align=right|10,39|| align=right|5,336||MBA||18. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17621)||1995 WD1|| align=right|14,4|| align=right|2,849|| align=right|0,140|| align=right|2,47|| align=right|4,808||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17622)||1995 WW2|| align=right|13,0|| align=right|3,059|| align=right|0,173|| align=right|8,16|| align=right|5,349||MBA||20. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17623)||1995 WO42|| align=right|13,5|| align=right|3,105|| align=right|0,131|| align=right|18,48|| align=right|5,471||MBA||30. november 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17624)||1996 AT|| align=right|14,1|| align=right|2,241|| align=right|0,106|| align=right|3,58|| align=right|3,355||MBA||10. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|17625 Joseflada||1996 AY1|| align=right|14,1|| align=right|3,212|| align=right|0,181|| align=right|17,27|| align=right|5,755||MBA||14. januar 1996||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(17626)||1996 AG2|| align=right|12,0|| align=right|3,162|| align=right|0,093|| align=right|12,91|| align=right|5,622||MBA||12. januar 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|17627 Humptydumpty||1996 BM3|| align=right|12,8|| align=right|3,197|| align=right|0,154|| align=right|00,95|| align=right|5,715||MBA||27. januar 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(17628)||1996 FB5|| align=right|15,0|| align=right|2,288|| align=right|0,271|| align=right|22,64|| align=right|3,460||MBA||21. marec 1996||Socorro, Nova Mehika||Socorro, Nova Mehika
|-
|(17629)||1996 HN1|| align=right|15,0|| align=right|2,278|| align=right|0,131|| align=right|6,17|| align=right|3,438||MBA||21. april 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(17630)||1996 HM21|| align=right|15,7|| align=right|2,197|| align=right|0,080|| align=right|4,90|| align=right|3,255||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17631)||1996 HV21|| align=right|15,5|| align=right|2,191|| align=right|0,099|| align=right|4,48|| align=right|3,243||MBA||21. april 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(17632)||1996 HW21|| align=right|14,9|| align=right|2,276|| align=right|0,100|| align=right|2,38|| align=right|3,433||MBA||21. april 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(17633)||1996 JU|| align=right|14,5|| align=right|2,334|| align=right|0,183|| align=right|24,80|| align=right|3,564||MBA||11. maj 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(17634)||1996 NM3|| align=right|15,2|| align=right|2,439|| align=right|0,150|| align=right|2,69|| align=right|3,809||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17635)||1996 OC1|| align=right|14,8|| align=right|2,403|| align=right|0,114|| align=right|6,47|| align=right|3,725||MBA||20. julij 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17636)||1996 PQ|| align=right|14,7|| align=right|2,331|| align=right|0,107|| align=right|7,16|| align=right|3,559||MBA||9. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|17637 Blaschke||1996 PA1|| align=right|14,9|| align=right|2,378|| align=right|0,136|| align=right|7,42|| align=right|3,666||MBA||11. avgust 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|17638 Sualan||1996 PB1|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,217|| align=right|2,08|| align=right|3,667||MBA||11. avgust 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(17639)||1996 PA4|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,167|| align=right|3,13|| align=right|3,591||MBA||9. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|17640 Mount Stromlo||1996 PA7|| align=right|14,0|| align=right|2,326|| align=right|0,352|| align=right|25,43|| align=right|3,546||MBA||15. avgust 1996||Macquarie||R. H. McNaught; J. B. Child
|-
|(17641)||1996 SW7|| align=right|15,1|| align=right|2,421|| align=right|0,113|| align=right|6,22|| align=right|3,765||MBA||18. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17642)||1996 TY4|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,131|| align=right|13,94|| align=right|4,226||MBA||6. oktober 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(17643)||1996 TJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,238|| align=right|5,38|| align=right|4,157||MBA||9. oktober 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(17644)||1996 TW8|| align=right|12,9|| align=right|2,673|| align=right|0,069|| align=right|21,32|| align=right|4,369||MBA||10. oktober 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(17645)||1996 TR14|| align=right|12,3|| align=right|3,167|| align=right|0,222|| align=right|7,13|| align=right|5,636||MBA||9. oktober 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(17646)||1996 TM36|| align=right|14,2|| align=right|2,445|| align=right|0,215|| align=right|12,51|| align=right|3,821||MBA||12. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17647)||1996 TR41|| align=right|14,3|| align=right|2,572|| align=right|0,112|| align=right|3,73|| align=right|4,124||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17648)||1996 UU|| align=right|13,9|| align=right|2,558|| align=right|0,154|| align=right|12,77|| align=right|4,091||MBA||16. oktober 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(17649)||1996 UP1|| align=right|13,8|| align=right|2,611|| align=right|0,181|| align=right|15,51|| align=right|4,218||MBA||17. oktober 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(17650)||1996 UH5|| align=right|14,1|| align=right|2,527|| align=right|0,171|| align=right|14,00|| align=right|4,015||MBA||29. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|17651 Tajimi||1996 VM1|| align=right|13,1|| align=right|2,449|| align=right|0,101|| align=right|7,06|| align=right|3,831||MBA||3. november 1996||Tajimi||T. Mizuno; T. Furuta
|-
|17652 Nepoti||1996 VQ1|| align=right|13,5|| align=right|2,661|| align=right|0,066|| align=right|11,44|| align=right|4,340||MBA||3. november 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|17653 Bochner||1996 VM2|| align=right|14,5|| align=right|2,667|| align=right|0,219|| align=right|12,29|| align=right|4,354||MBA||10. november 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17654)||1996 VK3|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,078|| align=right|2,56|| align=right|4,543||MBA||6. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17655)||1996 VL3|| align=right|14,0|| align=right|2,650|| align=right|0,103|| align=right|2,62|| align=right|4,314||MBA||6. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17656)||1996 VL4|| align=right|14,6|| align=right|2,807|| align=right|0,078|| align=right|3,48|| align=right|4,702||MBA||6. november 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(17657)||1996 VO4|| align=right|14,6|| align=right|1,928|| align=right|0,087|| align=right|23,08|| align=right|2,677||MBA||6. november 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(17658)||1996 VS4|| align=right|13,1|| align=right|2,692|| align=right|0,051|| align=right|4,12|| align=right|4,417||MBA||13. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17659)||1996 VX5|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,191|| align=right|5,18|| align=right|4,249||MBA||15. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17660)||1996 VP6|| align=right|14,0|| align=right|2,517|| align=right|0,195|| align=right|4,98|| align=right|3,993||MBA||7. november 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(17661)||1996 VW7|| align=right|14,0|| align=right|2,600|| align=right|0,257|| align=right|7,01|| align=right|4,193||MBA||3. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17662)||1996 VG30|| align=right|13,3|| align=right|2,703|| align=right|0,204|| align=right|7,80|| align=right|4,442||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17663)||1996 VK30|| align=right|14,2|| align=right|2,644|| align=right|0,258|| align=right|5,07|| align=right|4,299||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17664)||1996 VP30|| align=right|13,5|| align=right|2,588|| align=right|0,248|| align=right|11,90|| align=right|4,164||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17665)||1996 WD|| align=right|13,1|| align=right|2,675|| align=right|0,200|| align=right|11,18|| align=right|4,375||MBA||16. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17666)||1996 XR|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,113|| align=right|1,67|| align=right|4,277||MBA||1. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(17667)||1996 XT5|| align=right|12,9|| align=right|2,976|| align=right|0,065|| align=right|8,78|| align=right|5,133||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17668)||1996 XW5|| align=right|13,4|| align=right|3,070|| align=right|0,045|| align=right|9,24|| align=right|5,377||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17669)||1996 XF6|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,168|| align=right|2,19|| align=right|5,640||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|17670 Liddell||1996 XQ19|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,087|| align=right|2,41|| align=right|4,652||MBA||8. december 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(17671)||1996 XS19|| align=right|14,2|| align=right|2,886|| align=right|0,081|| align=right|10,07|| align=right|4,903||MBA||11. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17672)||1996 XS25|| align=right|12,9|| align=right|3,122|| align=right|0,180|| align=right|20,23|| align=right|5,516||MBA||11. december 1996||Saji||Saji
|-
|17673 Houkidaisen||1996 XL32|| align=right|13,7|| align=right|3,118|| align=right|0,141|| align=right|6,22|| align=right|5,504||MBA||15. december 1996||Saji||Saji
|-
|(17674)||1996 YG|| align=right|14,0|| align=right|3,007|| align=right|0,102|| align=right|4,54|| align=right|5,213||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17675)||1996 YU|| align=right|14,3|| align=right|2,791|| align=right|0,094|| align=right|4,54|| align=right|4,661||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17676)||1997 AG1|| align=right|13,4|| align=right|3,056|| align=right|0,017|| align=right|8,03|| align=right|5,342||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17677)||1997 AW2|| align=right|13,3|| align=right|3,023|| align=right|0,170|| align=right|4,64|| align=right|5,256||MBA||4. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17678)||1997 AG3|| align=right|13,4|| align=right|3,090|| align=right|0,083|| align=right|3,49|| align=right|5,431||MBA||3. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17679)||1997 AK4|| align=right|13,0|| align=right|3,003|| align=right|0,193|| align=right|2,50|| align=right|5,204||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17680)||1997 AW5|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,108|| align=right|2,41|| align=right|5,549||MBA||1. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|17681 Tweedledum||1997 AQ6|| align=right|14,4|| align=right|1,826|| align=right|0,030|| align=right|24,39|| align=right|2,466||MBA||6. januar 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(17682)||1997 AR12|| align=right|12,6|| align=right|3,024|| align=right|0,092|| align=right|9,14|| align=right|5,259||MBA||10. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|17683 Kanagawa||1997 AR16|| align=right|12,7|| align=right|2,992|| align=right|0,152|| align=right|18,24|| align=right|5,176||MBA||10. januar 1997||Hadano||A. Asami
|-
|(17684)||1997 AS16|| align=right|13,1|| align=right|3,047|| align=right|0,033|| align=right|2,45|| align=right|5,317||MBA||14. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17685)||1997 AJ19|| align=right|14,3|| align=right|2,801|| align=right|0,047|| align=right|1,94|| align=right|4,687||MBA||13. januar 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(17686)||1997 BC2|| align=right|12,8|| align=right|2,995|| align=right|0,121|| align=right|11,64|| align=right|5,183||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17687)||1997 BN2|| align=right|14,5|| align=right|3,069|| align=right|0,074|| align=right|9,64|| align=right|5,375||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17688)||1997 BM3|| align=right|13,0|| align=right|2,779|| align=right|0,194|| align=right|7,12|| align=right|4,632||MBA||31. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17689)||1997 CS|| align=right|12,6|| align=right|3,007|| align=right|0,088|| align=right|10,05|| align=right|5,212||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17690)||1997 CY2|| align=right|14,0|| align=right|3,109|| align=right|0,197|| align=right|3,77|| align=right|5,481||MBA||3. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17691)||1997 CF17|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,143|| align=right|3,95|| align=right|5,683||MBA||1. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17692)||1997 CX27|| align=right|13,6|| align=right|3,118|| align=right|0,167|| align=right|5,77|| align=right|5,505||MBA||6. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|17693 Wangdaheng||1997 CP28|| align=right|12,9|| align=right|2,986|| align=right|0,101|| align=right|10,12|| align=right|5,159||MBA||15. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|17694 Jiránek||1997 ET1|| align=right|13,8|| align=right|2,844|| align=right|0,089|| align=right|3,20|| align=right|4,794||MBA||4. marec 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(17695)||1997 EE7|| align=right|14,3|| align=right|3,070|| align=right|0,106|| align=right|15,21|| align=right|5,378||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|17696 Bombelli||1997 EH8|| align=right|13,2|| align=right|3,022|| align=right|0,092|| align=right|9,72|| align=right|5,252||MBA||8. marec 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17697)||1997 EQ41|| align=right|13,8|| align=right|3,003|| align=right|0,023|| align=right|10,33|| align=right|5,203||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17698)||1997 EW42|| align=right|13,3|| align=right|3,118|| align=right|0,049|| align=right|11,22|| align=right|5,506||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17699)||1997 GX7|| align=right|13,8|| align=right|3,174|| align=right|0,190|| align=right|2,42|| align=right|5,655||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17700)||1997 GM40|| align=right|13,6|| align=right|2,322|| align=right|0,192|| align=right|8,51|| align=right|3,538||MBA||7. april 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17701)||1997 GU41|| align=right|12,6|| align=right|3,165|| align=right|0,068|| align=right|10,13|| align=right|5,630||MBA||9. april 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|17702 Kryštofharant||1997 JD|| align=right|13,7|| align=right|3,072|| align=right|0,078|| align=right|8,70|| align=right|5,383||MBA||1. maj 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|17703 Bombieri||1997 RS5|| align=right|16,3|| align=right|2,205|| align=right|0,025|| align=right|1,37|| align=right|3,273||MBA||9. september 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17704)||1997 UM5|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,174|| align=right|4,54|| align=right|3,297||MBA||21. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17705)||1997 UM24|| align=right|13,8|| align=right|2,318|| align=right|0,059|| align=right|6,59|| align=right|3,529||MBA||28. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17706)||1997 VA6|| align=right|14,1|| align=right|2,301|| align=right|0,100|| align=right|7,86|| align=right|3,489||MBA||9. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17707)||1997 VM7|| align=right|14,9|| align=right|2,315|| align=right|0,127|| align=right|4,99|| align=right|3,522||MBA||2. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17708)||1997 WB|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,130|| align=right|6,62|| align=right|3,456||MBA||18. november 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(17709)||1997 WV1|| align=right|15,2|| align=right|2,284|| align=right|0,079|| align=right|3,46|| align=right|3,451||MBA||19. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17710)||1997 WT2|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,072|| align=right|7,52|| align=right|3,455||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17711)||1997 WA7|| align=right|12,7|| align=right|2,589|| align=right|0,197|| align=right|15,23|| align=right|4,164||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|17712 Fatherwilliam||1997 WK7|| align=right|13,7|| align=right|2,270|| align=right|0,091|| align=right|4,38|| align=right|3,420||MBA||19. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(17713)||1997 WJ20|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,080|| align=right|4,50|| align=right|3,722||MBA||25. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17714)||1997 WR38|| align=right|15,2|| align=right|2,259|| align=right|0,181|| align=right|3,89|| align=right|3,395||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17715)||1997 WZ39|| align=right|14,1|| align=right|2,381|| align=right|0,147|| align=right|4,18|| align=right|3,674||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17716)||1997 WW43|| align=right|15,4|| align=right|2,238|| align=right|0,078|| align=right|3,12|| align=right|3,347||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17717)||1997 XL|| align=right|14,3|| align=right|2,293|| align=right|0,111|| align=right|5,84|| align=right|3,473||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17718)||1997 XZ|| align=right|14,5|| align=right|2,412|| align=right|0,109|| align=right|2,24|| align=right|3,746||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17719)||1997 XV1|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,067|| align=right|7,07|| align=right|3,527||MBA||2. december 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|17720 Manuboccuni||1997 XH10|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,126|| align=right|6,06|| align=right|3,456||MBA||7. december 1997||Cima Ekar||M. Tombelli
|-
|(17721)||1997 XT10|| align=right|13,7|| align=right|3,060|| align=right|0,269|| align=right|13,32|| align=right|5,351||MBA||10. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17722)||1997 YT1|| align=right|13,7|| align=right|2,465|| align=right|0,230|| align=right|12,02|| align=right|3,870||MBA||21. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17723)||1997 YA4|| align=right|15,2|| align=right|2,205|| align=right|0,188|| align=right|5,39|| align=right|3,274||MBA||22. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17724)||1997 YZ5|| align=right|14,5|| align=right|2,455|| align=right|0,150|| align=right|5,67|| align=right|3,846||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17725)||1997 YQ7|| align=right|13,0|| align=right|2,690|| align=right|0,167|| align=right|11,49|| align=right|4,411||MBA||27. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17726)||1997 YS10|| align=right|13,7|| align=right|2,408|| align=right|0,127|| align=right|2,89|| align=right|3,737||MBA||22. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17727)||1997 YU11|| align=right|14,5|| align=right|2,355|| align=right|0,113|| align=right|7,05|| align=right|3,612||MBA||30. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17728)||1997 YM12|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,185|| align=right|3,78|| align=right|3,798||MBA||21. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17729)||1997 YW14|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,013|| align=right|3,44|| align=right|3,714||MBA||28. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17730)||1998 AS4|| align=right|13,2|| align=right|2,427|| align=right|0,142|| align=right|11,10|| align=right|3,781||MBA||6. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17731)||1998 AD10|| align=right|13,7|| align=right|2,204|| align=right|0,161|| align=right|5,88|| align=right|3,272||MBA||15. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(17732)||1998 AQ10|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,057|| align=right|5,26|| align=right|4,257||MBA||1. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17733)||1998 BS1|| align=right|13,8|| align=right|2,454|| align=right|0,122|| align=right|4,42|| align=right|3,844||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|17734 Boole||1998 BW3|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,100|| align=right|2,11|| align=right|3,740||MBA||22. januar 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17735)||1998 BG7|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,193|| align=right|4,32|| align=right|3,488||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17736)||1998 BA12|| align=right|13,4|| align=right|2,612|| align=right|0,096|| align=right|5,37|| align=right|4,220||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17737 Sigmundjähn||1998 BF14|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,144|| align=right|6,49|| align=right|3,796||MBA||27. januar 1998||Drebach||J. Kandler
|-
|(17738)||1998 BS15|| align=right|13,2|| align=right|2,265|| align=right|0,184|| align=right|6,49|| align=right|3,408||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17739)||1998 BY15|| align=right|14,2|| align=right|2,445|| align=right|0,163|| align=right|6,71|| align=right|3,824||MBA||25. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17740)||1998 BC19|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,133|| align=right|8,40|| align=right|4,277||MBA||27. januar 1998||Sormano||A. Testa; P. Ghezzi
|-
|(17741)||1998 BS23|| align=right|14,4|| align=right|2,835|| align=right|0,119|| align=right|00,89|| align=right|4,772||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17742)||1998 BP25|| align=right|14,1|| align=right|3,151|| align=right|0,147|| align=right|2,97|| align=right|5,592||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17743)||1998 BA31|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,163|| align=right|5,08|| align=right|3,560||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|17744 Jodiefoster||1998 BZ31|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,314|| align=right|3,07|| align=right|3,699||MBA||18. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(17745)||1998 BG34|| align=right|15,0|| align=right|3,139|| align=right|0,175|| align=right|1,11|| align=right|5,561||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|17746 Haigha||1998 BU41|| align=right|14,1|| align=right|2,370|| align=right|0,159|| align=right|7,86|| align=right|3,649||MBA||30. januar 1998||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(17747)||1998 BJ42|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,171|| align=right|2,28|| align=right|3,531||MBA||26. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|17748 Uedashoji||1998 CL|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,207|| align=right|3,78|| align=right|3,625||MBA||1. februar 1998||Saji||Saji
|-
|(17749)||1998 DW1|| align=right|14,0|| align=right|2,394|| align=right|0,275|| align=right|7,29|| align=right|3,703||MBA||19. februar 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(17750)||1998 DZ1|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,161|| align=right|12,38|| align=right|4,122||MBA||18. februar 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov